Mauroux puede referirse a: 

 Mauroux, comuna francesa situada en Gers.
 Mauroux, comuna francesa situada en Lot.